Соревнования в бобслее среди мужчин в экипажах-двойках на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 14 и 15 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 30 экипажей представляющие 19 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 экипажами.

Действующими олимпийскими чемпионами в соревнованиях двоек являются два экипажа, представляющие Канаду (Джастин Криппс и Александр Копач) и Германию (Франческо Фридрих и Торстен Маргис).

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Бобслей на официальном сайте зимних Олимпийских игр